Boero – cioccolatino che racchiude una ciliegia sotto spirito
 Boero – relativo alla popolazione sudafricana

Persone 

 Ercole Boero – pallanuotista italiano nato nel 1890
 Giacomo Boero – pallanuotista italiano nato nel 1991
 Mario Boero – pallanuotista italiano di inizio '900